Savasta ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Savasta (1874–1959), italienischer Komponist und Musikpädagoge
 Leela Savasta, kanadische Schauspielerin